De Football League Cup 2002/03 was de 43ste editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 10 september 2002 en eindigde op zondag 2 maart 2003 met de finale in het Millennium Stadium in Cardiff. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi.

Schema

Finale

Zie ook
FA Cup 2002/03
Finale FA Cup 2003
Engels voetbalkampioenschap 2002/03

Bekervoetbal 2002/03
2003